Агачкала́ — село в Буйнакском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения «Сельсовет „Верхнеказанищенский“».

Географическое положение 
Расположен в 7 км к юго-западу от районного центра города Буйнакск, на левом берегу реки Акпеозень.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Примечания 

Населённые пункты Буйнакского района